|-
| (9501) Ивейн (Ywain) || 2071 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9502) Гвемар (Gaimar) || 2075 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9503) Агравейн (Agrawain) || 2180 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9504) Лионель (Lionel) || 2224 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9505) Лоэнгрин (Lohengrin) || 4131 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9506) Тельрамунд (Telramund) || 5200 T-2 || 25 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9507) Готфрид (Gottfried) || 5447 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9508) Титурель (Titurel) || 3395 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9509) Амфортас (Amfortas) || 3453 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9510) Гурнеманц (Gurnemanz) || 5022 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9511) Клингзор (Klingsor) || 5051 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9512) Фэйцзюньлун (Feijunlong) || 1966 CM || 13 февраля 1966 || Нанкин || -
|-
| (9513) 1971 UN || 1971 UN || 16 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
| (9514) Дейнека (Deineka) ||  || 27 сентября 1973 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (9515) Дабнер (Dubner) ||  || 5 сентября 1975 || Эль-Леонсито || M. R. Cesco
|-
| (9516) Инасан (Inasan) ||  || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (9517) Нехайшэн (Niehaisheng) ||  || 3 ноября 1977 || Нанкин || -
|-
| (9518) Robbynaish || 1978 GA || 7 апреля 1978 || Гарвард || -
|-
|  ||  || 6 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|  ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
| (9521) Martinhoffmann ||  || 16 марта 1980 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (9522) Schlichting || 1981 DS || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9523) Торино (Torino) ||  || 5 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (9524) O’Rourke ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9525) Amandasickafoose ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9526) Биллмаккиннон (Billmckinnon) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|  ||  || 3 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9528) Küppers ||  || 7 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9529) Протопапа (Protopapa) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9530) Kelleymichael ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9531) Jean-Luc || 1981 QK || 30 августа 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9532) Абраменко (Abramenko) ||  || 7 сентября 1981 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (9533) Алексейлеонов (Aleksejleonov) ||  || 28 сентября 1981 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (9534) 1981 TP || 1981 TP || 4 октября 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
| (9535) Плитченко (Plitchenko) ||  || 22 октября 1981 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (9536) Statler ||  || 24 октября 1981 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (9537) Nolan || 1982 BM || 18 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 20 октября 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
| (9539) Пришвин (Prishvin) ||  || 21 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (9540) Михалков (Mikhalkov) ||  || 21 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (9541) Magri || 1983 CH || 11 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9542) Eryan ||  || 12 октября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9543) Нитра (Nitra) ||  || 4 декабря 1983 || Матра || Милан Антал
|-
| (9544) Scottbirney || 1984 EL || 1 марта 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9545) Петроведомости (Petrovedomosti) || 1984 MQ || 25 июня 1984 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|  ||  || 22 сентября 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9547) 1985 AE || 1985 AE || 15 января 1985 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (9548) Фортран (Fortran) || 1985 CN || 13 февраля 1985 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9549) Акплатонов (Akplatonov) ||  || 19 сентября 1985 || Крым || Черных Н. С., Черных Л. И.
|-
| (9550) Викторбланко (Victorblanco) ||  || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9551) Кази (Kazi) || 1985 UJ || 20 октября 1985 || Клеть || А. Мркос
|-
| (9552) 1985 UY || 1985 UY || 24 октября 1985 || Клеть || А. Мркос
|-
| (9553) Colas ||  || 17 октября 1985 || CERGA || - 
|-
| (9554) Dumont || 1985 XA || 13 декабря 1985 || CERGA || R. Chemin
|-
| (9555) Frejakocha || 1986 GC || 2 апреля 1986 || Копенгаген || -
|-
| (9556) Gaywray || 1986 GF || 8 апреля 1986 || Паломар || INAS
|-
|  ||  || 28 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 29 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 23 февраля 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9560) Anguita || 1987 EQ || 3 марта 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9561) ван Эйк (van Eyck) ||  || 19 августа 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9562) Мемлинг (Memling) || 1987 RG || 1 сентября 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9563) Китти (Kitty) ||  || 21 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9564) Джеффвинн (Jeffwynn) ||  || 16 сентября 1987 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (9565) Тихонов (Tikhonov) ||  || 18 сентября 1987 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (9566) Рихлова (Rykhlova) ||  || 18 сентября 1987 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (9567) Сургут (Surgut) ||  || 22 октября 1987 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|  ||  || 13 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9569) Квентинмассейс (Quintenmatsijs) ||  || 11 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 2 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 2 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 8 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9573) Matsumotomas || 1988 UC || 16 октября 1988 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9574) Таку (Taku) ||  || 5 декабря 1988 || Кисо || T. Nakamura
|-
|  ||  || 29 января 1989 || Клеть || А. Мркос
|-
| (9576) ван дер Вейден (van der Weyden) ||  || 4 февраля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9577) Гропиус (Gropius) ||  || 2 февраля 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (9578) Клязьма (Klyazma) ||  || 3 апреля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9579) Passchendaele ||  || 3 апреля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9580) Таруми (Tarumi) ||  || 4 октября 1989 || Minami-Oda || Т. Номура, К. Каваниси
|-
|  ||  || 24 февраля 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 3 марта 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 28 апреля 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (9584) Louchheim ||  || 25 июля 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 28 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 16 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9587) Бонплан (Bonpland) ||  || 16 октября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9588) Кенэ (Quesnay) ||  || 18 ноября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9589) Deridder ||  || 21 ноября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 21 февраля 1991 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
|  ||  || 20 марта 1991 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9592) Клеро (Clairaut) ||  || 8 апреля 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9594) Garstang || 1991 RG || 4 сентября 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
|  ||  || 13 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 15 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9597) 1991 UF || 1991 UF || 18 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9598) 1991 UQ || 1991 UQ || 18 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9599) Онотомоко (Onotomoko) ||  || 29 октября 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 31 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|}